Гейнце — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители: 

 Гейнце, Виктор Вильгельмович — генеральный директор Красноярского алюминиевого завода.
 Гейнце, Густав Адольф (1820—1904) — немецкий музыкант и композитор.
 Гейнце, Макс (1835—1909) — немецкий историк философии, профессор в Лейпцигского университета.
 Гейнце, Николай Эдуардович (1852—1913) — прозаик, журналист, драматург, адвокат, военный корреспондент.
  (1825—1896) — немецкий криминалист, профессор в Лейпциге и Гейдельберге.

Примечания

См. также 
 Гейнцен 
 Хайнц